Примера Дивизио 1998/99 () — четвёртый сезон чемпионата Андорры по футболу. В турнире приняло участие 12 клубов и проходил он с 4 октября 1998 года по 31 мая 1999 года. Чемпионом в третий раз в своей истории стал «Принсипат» и получил право играть в еврокубках, в предварительном раунде Кубка УЕФА 1999/00. Серебряным и бронзовыми призёрами стали клубы «Санта-Колома» и «Энкамп». Чемпионат Андорры покинули 4 команды занявшие с 9 по 12 места: «Франкфурт Черни», «Энголастерс», «Депортиво Ла-Массана» и «Гимнастик Валира». «Франкфурт Черни» и «Депортиво Ла-Массана» вылетели в Сегона Дивизио (второй дивизион).

Участники 

В турнире приняло участие 12 клубов. На данный момент 7 из 12 клубов прекратили существование.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 1998/99 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 1998/99 на сайте foot.dk
 Чемпионаты Андорры (1995—2000) на сайте webalice.it

1998/1999